Cieli azzurri (Blue Skies) – film del 1946 diretto da Stuart Heisler
 Cieli azzurri – album del 1983 di Pupo
 Cieli azzurri/E invece niente – singolo del 1983 di Pupo